WGC - Matchplay, golftoernooi, jaarlijks in februari.
 Wereldkampioenschap matchplay, golftoernooi, jaarlijks in mei.
 World Matchplay (darts), jaarlijks dartstoernooi.
 World Matchplay (snooker), voormalig snookertoernooi.